Раздвоенная  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Раздвоенная — гора, в северо-западной части Корякского нагорья, северо-восточнее г. Вэтчальын, координаты 64°44' с. ш. 172°57' в. д., код ГКГН 599984.
 Раздвоенная — река, левый приток р. Нижний Чивэтыквеем, координаты 64°50' с. ш. 172°56' в. д., код ГКГН 599964.
 Раздвоенная — гора, северо-западнее г. Великая, координаты 66°53' с. ш. 178°35' з. д., код ГКГН 788469.

См. также 
 Раздвоенное
 Раздвоенный
 Раздвоенные